Панюков — русская фамилия.

 
 Панюков, Анатолий Васильевич (род. 1951) — советский и российский математик.
 Панюков, Андрей Владимирович (род. 1994) — российский футболист.
 Панюков, Борис Егорович (1930—2012) — советский государственный деятель, министр гражданской авиации СССР (1990—1991).
 Панюков, Виктор Порфирьевич (1918—1972) — советский футболист, тренер.
 Панюков, Сергей Владимирович — советский физик-теоретик, специалист в области конденсированного состояния, сверхпроводимости и физики полимеров.